Bounds Green é um subúrbio residencial ao norte de Wood Green, no bairro londrino de Haringey, no norte de Londres . Partes dele também são conhecidas como New Southgate, mas a maior parte de New Southgate fica no bairro londrino de Enfield, a noroeste.

Bounds Green foi originalmente formado como uma popular parada noturna para viajantes, localizada nos arredores de Londres, logo abaixo do pedágio em Turnpike Lane . A estação de metrô Bounds Green da linha Piccadilly, inaugurada em 1932, fica na área anteriormente conhecida como Bowes Park e que também é servida pela estação ferroviária de Bowes Park . O nome original de Bounds Green foi associado à antiga Fazenda Bounds Green perto de Cline Road, cerca de 500 metros a noroeste da estação de metrô.

O Green ainda existe em parte e é a terra comum de cada lado da Bounds Green Road. O comum de aproximadamente dois acres é delimitado por Warwick Road, The Drive, Tewkesbury Terrace e Bounds Green Brook ao norte da A406 North Circular Road . O controle da terra comum passou para o London Borough of Haringey do Municipal Borough of Wood Green em 1965. Outras áreas verdes incluem o Albert Road Recreation Ground e o Golf Course Allotments.

Educação

Demografia 
A população geral de Bounds Green se espelha mais amplamente em Haringey, com pouco menos da metade dos residentes entre 20 e 44 anos (44,3%) e uma pequena proporção com mais de 65 anos (9,5%). Não há grande variação na composição da faixa etária na ala.'

Bounds Green tem uma proporção maior de residentes cuja etnia é White Other (30,5%), em comparação com a população mais ampla de Haringey (25,9%). Embora a proporção de residentes britânicos brancos em Bounds Green seja semelhante à proporção de residentes de outra etnia branca, esse grupo está ligeiramente sub-representado na ala (29,7% em comparação com 34,7% em Haringey) iio oi oi oi oioi oi oi ooi oi oi oioi io iooi oioi oioi.'

A religião em Bounds Green espelha Haringey mais amplamente, com a maior proporção de residentes (49%) se identificando como cristãos. Esta é uma proporção ligeiramente maior em comparação com Haringey (45%).'

Ligações de transporte 
Bounds Green tem boas conexões de transporte, com sua própria estação de metrô na linha Piccadilly . A estação principal de Bowes Park, na linha para Kings Cross e Moorgate, fica a uma curta distância. Há também uma série de serviços de ônibus que ligam Bounds Green às áreas vizinhas. Bounds Green faz fronteira com a A406 North Circular Road ao norte.

O Bounds Green Traction Maintenance Depot atende trens na Linha Principal da Costa Leste, que passa pela área.

Na cultura popular 
Mike Skinner do The Streets menciona Bounds Green na faixa "Has It Come To This", do álbum Original Pirate Material, na linha "meu trem subterrâneo vai de Mile End a Ealing, de Brixton a Bounds Green". 

Cylob tem um álbum de 2007 chamado Bounds Green .

pessoas notáveis 
O eminente cirurgião Henry Cline (1750–1827) comprou a Bounds Green House em 1808, junto com as terras agrícolas vizinhas. A casa estava localizada ao sul da atual Cline Road. Cline era cirurgião no St Thomas' Hospital e mais tarde tornou-se presidente do Royal College of Surgeons (1823). 

Dan Gillespie Sells, vocalista do The Feeling, cresceu em Bounds Green e alguns dos membros da banda ainda moram na área. O título do primeiro álbum do Feeling, Twelve Stops and Home, refere-se à jornada que Gillespie costumava fazer de Leicester Square para casa em Bounds Green. O título vem da letra da faixa do álbum "Blue Piccadilly". 

O grupo de heavy rock UFO foi formado em Bounds Green em 1969.

Lugares mais próximos 

 Madeira Verde
 Parque Bowes
 Colina de Muswell
 Friern Barnet
 Novo Portão Sul
 Arnos Grove
 Alexandra Palace

Referências

Ligações externas 

 Bowes and Bounds Connected: Site da comunidade para Bowes Park e Bounds Green
 A História de Bounds Green e Bowes Park, Hornsey Historical Society

Distritos de Londres